La Pervaja Liga 1983 fu la 43ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase a ventidue, con le promosse Žalgiris Vilnius e Nistru Kišinëv, sostituite da Qaýrat e Kuban' retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Kuzbass Kemerovo, Dnepr Mogilëv e Tekstilščik Ivanovo sostituirono le retrocesse SKA Odessa, SKA Kiev e Spartak Kostroma.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1984.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1984.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

SKA Rostov, Kuzbass Kemerovo, Dnepr Mogilëv e Lokomotiv Mosca hanno scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1983
Kubok SSSR 1983

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
1983